Miejscowości w Polsce: 
 Sulejów – miasto w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Sulejów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów 
 Sulejów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Administracja:
 Sulejów – gmina w  pow. piotrkowskim w II RP
 Sulejów – gmina w pow. piotrkowskim
 Sulejów – gromada w powiecie lipskim
 Sulejów – gromada w powiecie wołomińskim